Het Afrikaans kampioenschap voetbal 2023 zal de 34ste editie zijn van het Afrikaans kampioenschap voetbal, een voetbaltoernooi voor Afrikaanse voetbalelftallen. Het wordt georganiseerd door Confédération Africaine de Football (CAF), de Afrikaanse voetbalfederatie. Het toernooi zou worden gespeeld in de zomer van 2023, maar werd op een later moment verplaatst naar januari 2024, vanwege de weersomstandigheden tijdens de zomer in Ivoorkust. De titelverdediger is Senegal.

Gastland
In 2014 werd besloten de organisatie van het toernooi in 2019 te laten organiseren door Kameroen, 2021 door Ivoorkust en het toernooi van 2023 door Guinee. Kameroen werd echter vervangen door Egypte, vanwege de onvoldoende voorbereiding. Kameroen schoof echter wel door naar 2021 en ook Ivoorkust schoof door naar 2023.

Kwalificatie

Gekwalificeerde landen

2023
Voetbal in 2023
Toekomstige sportgebeurtenis
Voetbal in Ivoorkust
Sportevenement in Ivoorkust